Iridodonesis () é a vibração ou movimento tremular da íris, aquando do movimento dos olhos. Ocorre na subluxação do cristalino, o deslocamento incompleto ou parcial do cristalino; ou por afaquia, ausência de cristalino e nas cataratas hipermaduras. O termo tem origem do irido- () + doneo ( abanar de um lado para outro).

Ver também
 Facodonese

Ligações externas

Oftalmologia